Бельгия на детском конкурсе песни «Евровидение» участвовала 10 раз. Лучший результат в 2009 году был произведён участницей Лаурой Омлооп, которая исполнила песню Zo verliefd (Yodelo). Она заработала 113 очков и заняла 4 место.

В 2005 году конкурс проводился в Бельгии, в городе Хасселт. Ведущими конкурса были Марсель ван Тид и Морен Луис.

Бельгия — первая страна, подтвердившая своё участие в Детском Евровидении 2011.

В 2013 году фламандская телекомпания Ketnet решили сосредоточить свои силы на создание нового шоу молодых талантов в Бельгии и отказаться от участия в конкурсе.

Участники

Голоса за Бельгию (2003—2012)

Хозяин

Примечания

Ссылки 
 Бельгия на детском Евровидении EscKAZ.com
 Профиль страны на junioreurovision.tv

Музыка Бельгии